Een verkeersweg:
 N579 (België)
 N579a (België)
 N579 (Frankrijk)
 N579a (Frankrijk)
 N579 (Nederland), zie Provinciale weg 579

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing